Die VC Poker Irish Professional Championship 2006 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 2006/07 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde zur Ermittlung des gesamt-irischen Profimeisters vom 9. bis zum 11. Oktober 2006 im Spawell Sport and Leisure Complex im irischen Templeogue in South Dublin ausgetragen. Sieger wurde Ex-Weltmeister Ken Doherty, dem im Finale gegen Michael Judge sein zweiter Titelgewinn bei diesem Turnier glückte. Zudem spielte der Ire mit einem 140er-Break auch das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war erneut das Unternehmen VC Poker. Im Vergleich zum Vorjahr gab es nur noch etwa zwei Drittel des Preisgeldes zu gewinnen, das vollständig (4.730 £ bzw. 7.000 €) an den Sieger ausgezahlt wurde.

Turnierverlauf 
Im Gegensatz zu den letzten drei Ausgaben nahmen 16 Spieler am Turnier teil, sodass eine Qualifikation entfallen konnte und alle Spieler direkt in die Hauptrunde starteten. In dieser wurde im K.-o.-System der Sieger ermittelt. Achtel- und Viertelfinale fanden dabei im Modus Best of 9 Frames statt, woran sich das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames anschlossen.

Finale 
Für Ken Doherty war es bereits die dritte Finalteilnahme bei der Irish Professional Championship: Nachdem er 1993 triumphiert hatte, hatte er im letzten Jahr gegen Joe Swail verloren. Swail war in diesem Jahr bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Doherty war problemlos ins Turnier gestartet, hatte aber im Viertelfinale gegen Joe Delaney zu kämpfen und besiegte ihn erst beim Stande von 5:4. Das Halbfinale gegen Mark Allen war dagegen mit 6:2 eine klare Angelegenheit. Im Finale traf er auf Michael Judge, der bislang pro Runde lediglich einem Frame verloren hatte. Doch im Finale, von dem keine genauen Frame-Ergebnisse vorhanden sind, lief es anders: Doherty gewann einen Frame nach dem anderen und siegte schlussendlich mit 9:4.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten sechs Spieler insgesamt acht Century Breaks:

Weblinks 
 Übersicht bei CueTracker

Einzelnachweise 

2006
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in Irland
County South Dublin